Николай Юрьевич Бурдастов (1946—2015) — Заслуженный художник России, член Союза художников России.

Биография 
Родился 23 мая 1946 года в городе Майкоп. В 1960 году с мамой переехал в Джержинск в не очень благоприятные жилищные условия. Отрадой будущего художника стала детская художественная школа, которую он успешно закончил.

В 1972 году с отличием окончил Горьковское художественное училище. С 1972 по 1978 годы учился во ВГИК им. С. А. Герасимова.

Умер после тяжелой болезни 30 марта 2015 года.

Творчество 
Основное направление творчества — станковая живопись. Работал в жанре пейзажа, тематической картины, натюрморта. С 1973 года постоянный участник областных выставок.

Членом Союза художников России стал в 1982 году.

В 90-х годах в Дзержинске создал и возглавил объединение «Реалисты», куда вошли ведущие художники города. Целью объединения являлось сохранение национальной традиционной реалистической школы.

В 2002 году художник награждён почетной грамотой Министерства культуры России.

В 2007 году Николаю Юрьевичу присвоено почётное звание «Заслуженный художник России».

Картины «Тихий берег» и «Праздник Троицы» приобрели для Нижегородского Благовещенского монастыря.

Примечания 

Родившиеся 23 мая
Выпускники ВГИКа
Художники по алфавиту
Члены Союза художников России
Заслуженные художники России
Умершие 30 марта
Персоналии по алфавиту